Melhoramentos Minidicionário da Língua Portuguesa é um dicionário de língua portuguesa da editora Melhoramentos, contém mais de 24000 verbetes. Sua primeira edição data de 1992, mas já foi reeditado por várias vezes.

Bibliografia
Melhoramentos Minidicionário da Língua Portuguesa

                         
Dicionários em português